Zachodniofryzyjska Wikipedia – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku zachodniofryzyjskim, założona 2 września 2002. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku zachodniofryzyjskim

Edycje językowe Wikipedii